10-й чемпионат Европы по водным видам спорта прошёл с 18 по 25 августа 1962 года в Лейпциге (ГДР). Программа чемпионата включала в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду и водному поло. Всего было разыграно 23 комплекта наград.

Медалисты

Плавание

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Водное поло 
См. Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин 1962

Турнир по водному поло проходил в формате трёхэтапного группового турнира, по результатам которого сборные СССР и Югославии набрали равное количество очков и имели одинаковую разницу забитых и пропущенных голов. В связи с этим было принято решение вручить два комплекта серебряных медалей, а бронзовые награды оставить не разыгранными.

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионатов Европы по водным видам спорта (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы по водным видам спорта (женщины)
 X Чемпионат Европы 18–25 августа 1962 г., Лейпциг (ГДР)

1962
Чемпионаты Европы в ГДР
Международные спортивные соревнования в Лейпциге
Август 1962 года
Спорт в Германии в 1962 году
Чемпионаты Европы в 1962 году
Международные соревнования по плаванию в Германии
Международные соревнования по водному поло в Германии
Международные соревнования по прыжкам в воду в Германии